«Парла́мент» () — марка сигарет, выпускаемая компаниями Philip Morris USA (в США) и Philip Morris International (за пределами США).  Бренд премиум класса.

Сорта сигарет «Парламент» 

Содержание смолы и никотина в дыме сигарет соответствует цвету прямоугольника на пачке. Также сигареты «Парламент» выпускаются и в тонкой упаковке.

Ссылки 
 Официальный сайт «Philip Morris»
 Сигареты Parliament Full Flavor 

Марки сигарет